Star Wars-képregénymagazinok (Star Wars Comic) olyan magazinok, amelyekben megjelent Star Wars-történetek eredetileg nem jelentek meg sehol máshol. Később füzetekben vagy gyűjteményes képregényekben adta ki egy részüket a Marvel Comics és a Dark Horse Comics.

Marvel Comics UK
A Marvel Comics Star Wars sorozat és a Pizzazz Magazin újraközlése Nagy-Britanniában. Star Wars Weekly névvel kezdődött 1978-ban és több néven változik (The Empire Strikes Back Weekly, The Empire Strikes Back Monthly, Star Wars Monthly, Return of the Jedi Weekly) az évek során az 1986-os megszűnés előtt.

The Keeper's World

The Kingdom of Ice

Way of the Wookiee

The Day of the Death Star!

The Weapons Master

World of Fire

The Word of World is Death

The Guardian of Forever

Death Masque

The Pandora Effect

Dark Knight's Devilry

Tilotny Throws a Shape

Dark Lord's Conscience

Rust Never Sleeps

The Flight of the Falcon

Blind Fury

Marvel Illustrated Books Star Wars 1

Marvel Illustrated Books Star Wars 2

Star Wars: The Original Marvel Years Volume 3

Star Wars Legends Epic Collection: The Original Marvel Years Volume 1

Star Wars Legends Epic Collection: The Original Marvel Years Volume 2

Star Wars Legends Epic Collection: The Original Marvel Years Volume 3

Pizzazz Magazin
Egy rövid életű magazin, amelyet a Marvel Comics 1977 és 1979 között publikált. Minden kiadás háromoldalas Star Wars képregényt tartalmazott. A folyóiratban két történet jelent meg: a The Keeper's World és a The Ice of Kingdom . Ez utóbbi hiányos volt, amikor a magazint lemondták, de később fekete-fehérben készítik el a Star Wars Weekly 60-ban, és színes nyomtatással nyomtatják ki a Marvel Illustrated Books Star Wars-ban.

Star Wars: The Original Marvel Years Volume 3

Star Wars Legends Epic Collection: The Original Marvel Years Volume 1

Star Wars Comic

Egy brit képregény magazin sorozat, amelyet a Titan Magazin havonta jelentett meg 1999 és 2014 között. A kiadvány első öt kötete a Dark Horse Comics által kiadott Star Wars képregények voltak. A hatodik kötettől - amit The Clone Wars magazinnak átneveztek - kezdve minden kiadás egy eredeti képregényt mutatott be, a Star Wars franchise alapján. A hetedik kötet visszakapta az eredeti címet, de ugyanúgy folytatták új történetekkel. 2014 decemberében a kiadása megszűnt miután a Disney elvette a kiadási jogokat és az Egmontnak adta.

Clone Wars Comic (6. kötet)

Star Wars Comic (7. kötet)

Star Wars Kids

Egy brit képregény magazin sorozat, amelyet a Scholastic kiadó havonta jelentetett meg 1997-1999 és 1999-2000, majd a Hyperspace Star Wars Fan Club 1998-2000 között. A Dark Horse Comics újra kiadta ezeket a képregényeket.  

The Rebel Thief, X-Wing Marks the Spot, Imperial Spy, "Death Star Pirates" and Gambler's Quest (Star Wars Kids #12).

Star Wars Epic Collection: The Rebellion Volume 2

Dark Horse Comics

Omnibus: Wild Space Volume 1

American Entertaiment & Dark Horse Comics

AnotherUniverse.com & Dark Horse Comics

Dark Horse Extra

Nehéz pénz

Dark Horse Presents

Luke Skywalker utazása

Aurra éneke

A harmadik alkalom kárpótol mindenért

Marvel Comics

Star Wars Legends Epic Collection: The Empire Volume 4

Star Wars Epic Collection: The Menace Revealed Volume 2

Források

 coruscantcomics.blog.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja irodalmi művek